Aljibejli, Agdam, naseljeno mjesto i središte Agdamskog rajona, Azerbajdžan.
 Aljibejli, Keljbadžar, naseljeno mjesto u Keljbadžarskom rajonu, Azerbajdžan.
 Aljibejli, Zangelan, naseljeno mjesto u Zangelanskom rajonu, Azerbajdžan.
 Aljibejli, Vtorje, naseljeno mjesto u Zangelanskom rajonu, Azerbajdžan.